Педросильо-де-лос-Айрес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 70,39 км². Население — 386 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки